L'Armorique, une région de l'ouest de la France ;
 L'Armorique au Haut Moyen Âge, histoire de ce pays au haut Moyen Âge, en particulier celle de la Confédération armoricaine ;
 Le Parc naturel régional d'Armorique, un parc naturel dans cette région ;
 L'Armorique (1879-1944), un navire de la Marine française.
 L'Armorique (2002), un navire baliseur français.
 Armorica, un microcontinent du Paléozoïque.
 L‘Armorique, ferry de la compagnie Brittany Ferries mis en service en 2009.